Franciaország
Villedieu, település Franciaországban, Gers megyében
Villedieu, település Franciaországban, Yonne megyében
Villedieu, település Franciaországban, Drôme megyében
Villedieu-sur-Indre, település Franciaországban, Indre megyében
Villedieu-le-Château, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Villedieu-la-Blouère, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében
Villedieu-lès-Bailleul, település Franciaországban, Orne megyében
Villedieu-les-Poêles, település Franciaországban, Manche megyében